Кубок Беларуси по футболу 1992-1993 — 2-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Финал Кубка состоялся 22 июня 1993 года в Минске на стадионе «Динамо». Победителем Кубка стал футбольный клуб «Неман» из Гродно, обыгравший в финале со счётом 2:1 речицкий «Ведрич».

1/32 финала 
Матчи состоялись 24 сентября 1992 года

1/16 финала 
Матчи состоялись 7 октября 1992 года

1/8 финала 
Матчи состоялись 14 октября 1992 года

1/4 финала 
Первые матчи - 21 октября 1992 года  
Ответные матчи - 5 ноября 1992 года  

|}

1/2 финала 
Первые матчи - 24 апреля 1993 года  
Ответные матчи - 2 мая 1993 года  

|}

Финал

Ссылки 
 RSSSF.COM

Футбол в Европе в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году
1992/1993
Спорт в Белоруссии в 1992 году
Спорт в Белоруссии в 1993 году